Лома дел Ранчо има више значења:

 Лома дел Ранчо (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома дел Ранчо (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику